Francesc Carulla i Ribera (1898-1959), escultor català.
 Francesc Carulla i Serra (1927), escultor català, fill de l'anterior